«Школа Авалон» () — фильм из цикла «Оригинальное кино» канала «Дисней», с участием Бриттани Робертсон и Грегга Салкина. Съёмки картины прошли в Новой Зеландии. Премьера на канале Disney состоялась 12 ноября 2010 года и собрала у экранов 3,85 млн зрителей. Премьера в России состоялась на канале Disney 26 ноября 2011 года.

Сюжет 
Папа и мама Элли Пеннингтон — историки, изучающие времена короля Артура. Девушку переводят в новую школу Авалон. Элли попала в класс мистера Мура и быстро подружилась с ребятами — Уиллом и Майлсом. Элли начинают посещать странные видения, словно вокруг неё заново разыгрывается легенда рыцарей круглого стола. Уилл в этих видениях — король Артур, и ей предстоит исполнить нелёгкую миссию в защите его от недругов. Элли также приходится разобраться со своими чувствами. Ей очень нравится Уилл, но самому Уиллу больше по душе одноклассница Дженнифер. Между тем Дженнифер за спиной Уилла встречается с другим парнем.

Тем временем школа готовится к большой игре, а Уилл — квотербек местной футбольной команды. Элли из видений догадывается, что спортивная встреча станет серьёзным испытанием. Элли пытается убедить Уилла в том, что он король Артур и ему уготована великая миссия, но он не воспринимает слова девушки как правду. Игра начинается, но Уилл, узнавший правду об измене Дженнифер, отказывается выйти на поле и исчезает со стадиона. Элли и Майлс находят его в школьном театре. Здесь и выясняется, что все видения девушки реальны. Предвидение исполняется. За всей историей, оказывается, стоял древний «Орден медведя», предназначением членов которого было спасение короля Артура от тёмных сил. Герои переносятся в иную реальность, и бутафорские мечи становятся настоящим оружием. Майлс оказывается членом ордена, как реинкарнация колдуна Мерлина, и он помогает Элли в поединке против коварного Мордреда, которым оказался мистер Мур. Король Артур — это сама Элли.

Всё заканчивается благополучно. Уилл успевает к решающей концовке игры и приносит победу своей команде. Уилл и Элли счастливо находят друг друга.

В ролях 
 Бриттани Робертсон — Элли Пенингтон / король Артур
 Грегг Салкин — Уилл Вагнер
 Джои Поллари — Майлз / Мерлин
 Девон Грайе — Марко Кэмпбелл
 Молли Куинн — Дженнифер / Гвиневра
 Стив Валентайн — Мистер Мур / Мордред
 Кристофер Таварец — Лэнс/ Ланселот Дон Лейк — Отец Элли Ингрид Парк — Мама Элли Крэйг Холл — Баркер, тренер школьной команды''

Награды и номинации 
 2010 лауреат премии Гильдии сценаристов США
 лучший сценарий к фильму для детей (Джули Шерман Вульф, Эми Толкингтон)
 2011 номинация на премию Гильдии режиссёров Америки
 лучшая режиссёрская работа в фильме для детей (Стюарт Гиллард)
 2011 номинация на премию Молодой актёр
 лучший молодой актёр второго плана (Джои Поллари)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм

Фильмы-драмы США
Оригинальное кино канала Disney
Семейные фильмы США
Фильмы Стюарта Гилларда
Фильмы США 2010 года